Droga ekspresowa S5 (Austria)
 Droga ekspresowa S5 (Polska)
 Audi S5 – usportowiona wersja modelu A5
 S5 – fiński niszczyciel z okresu międzywojennego, pierwotnie rosyjski „Podwiżnyj”
 S5 – rodzaj pracy maszyn elektrycznych